Krater kan syfta på:

 Krater (datorspel) – en indiedatorspelstrilogi för Microsoft Windows från 2012
 Krater (kärl) – något av de större, vida och kittelliknande kärlen
 Vulkankrater – den trattformiga nedsänkta delen av en vulkan
 Explosionskrater – bildad av en freatisk explosion vid vulkanutbrott
 Intrusionskrater – magman sjunker tillbaka innan den stelnar och ett hålrum bildas som efter erosion bildar en krater
 Detonationskrater – bildad av en explosion
 Nedslagskrater – en vanligen cirkelformad fördjupning i en planets, småplanets eller månes yta som orsakats av en kollision med en mindre himlakropp
 Kratersjö – en sjö som bildats i krater

Se även 

 Kaldera – en sänka efter en kollapsad vulkan